Nature reserve steht für:

 allgemein Naturschutzgebiete (engl.), siehe Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz
 Strict Nature Reserve, Strenges Naturreservat, die Kategorie Ib nach IUCN

Nationales:
 Nature Reserve (Australien), Schutzkategorie in einigen Bundesstaaten und Territorien Australiens
 Nature Reserve (Neuseeland), Naturschutzgebiete in Neuseeland mit dem höchsten Schutzstatus für Pflanzen und Tiere
 National Nature Reserve (Vereinigtes Königreich), Schutzkategorie im Vereinigten Königreich
 Local Nature Reserve (Vereinigtes Königreich), Schutzkategorie im Vereinigten Königreich

Siehe auch:
 Naturreservat – dort auch zu anderen Sprachen